

Persone
Laurenti è un cognome italiano. A questo cognome appartiene una famiglia di musicisti e compositori italiani, attivi principalmente nell'ambiente musicale bolognese tra il 1670 e il 1765 circa e in misura minore anche in altre città italiane, come Venezia.

Bartolomeo Girolamo Laurenti (1644-1726) – compositore e violinista
Girolamo Nicolò Laurenti – compositore e violinista, figlio di Bartolomeo Girolamo
Pietro Paolo Laurenti (1675-1719) – compositore, strumentista e cantante, figlio di Bartolomeo Girolamo
Antonia Maria Laurenti – cantante contralto, figlia di Bartolomeo Girolamo
Angelo Maria Laurenti – compositore, suonatore di strumenti ad arco e organista, figlio di Bartolomeo Girolamo
Lodovico Filippo Laurenti – compositore e musicista, figlio di Bartolomeo Girolamo

Il cognome Laurenti può anche riferirsi ad altre personalità:

Adolfo Laurenti (1858-1944) – scultore italiano
Alberto Laurenti (1964) – compositore e musicista italiano
Camillo Laurenti (1861-1938) – cardinale italiano
Carlo Laurenti Robaudi, o Roubaudi (1817-1876) – politico e militare italiano
Cesare Laurenti (1865-1921) – ingegnere italiano
Cesare Laurenti (1854-1936) – pittore italiano
Fabien Laurenti (1983) – ex calciatore francese
Fabrizio Laurenti, noto anche con lo pseudonimo di Martin Newlin (1956) – regista e sceneggiatore italiano
Franco Laurenti (1928-1980) – scenografo e costumista teatrale e cinematografico italiano
Giuliano Laurenti (1922-1986) – truccatore italiano
Jasmine Laurenti (1965) – doppiatrice, cantante e speaker italiana
Josephus Nicolaus Laurenti (1735-1805) – biologo austriaco di origini italiane
Luca Laurenti (1963) – personaggio televisivo, cantante e comico italiano
Mariano Laurenti (1929-2022) – regista, sceneggiatore e attore italiano
Mauro Laurenti (1957) – fumettista italiano
Nicola Laurenti (1873-1943) – pittore e illustratore italiano
Rosabell Laurenti Sellers (1996) – attrice statunitense con cittadinanza italiana
Silvio Laurenti Rosa (1892-1965) – regista e attore italiano

Altro
Proteo Laurenti – personaggio letterario ideato da Veit Heinichen